Friedrich Simony (1813-1896), géographe et chercheur alpin autrichien
 Jules-François de Simony (1770-1849), ecclésiastique français
 Oskar Simony (1852-1915), mathématicien, physicien et professeur d'université autrichien